Gora Karatja (ryska: Гора Карача) är ett berg i Kirgizistan.   Det ligger i oblastet Naryn Oblusu, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Bisjkek. Toppen på Gora Karatja är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Karatja är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Gora Karatja. Runt Gora Karatja är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är At-Basji,  km söder om Gora Karatja. Trakten runt Gora Karatja består i huvudsak av gräsmarker.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Naryn Oblusu
Berg i Kirgizistan 3000 meter över havet eller högre